La Türkiye 1. Basketbol Ligi 1999-2000 è stata la 34ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Tofaş.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
1999-2000